Caterina Chinnici – magistrato e politico
Rocco Chinnici – magistrato